

Новотавларово — присілок, Буздяцький район, Башкортостан
 Новотавларово — присілок, Шаранський район, Башкортостан

Див. також 
 Старотавларово